

Geografia

Austria 
 Weißenkirchen an der Perschling – antico nome di Perschling, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Weißenkirchen im Attergau – comune nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)
 Weißenkirchen in der Wachau – comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)

Polonia 
 Weißenkirchen – antico nome tedesco di Czchów, comune nel distretto di Brzesko (Piccola Polonia)

Pagine correlate 
 Weißkirchen – pagina di disambiguazione